Pagliara ima više značenja:
 Pagliara, Avellino
 Pagliara, Benevento
 Pagliara, L'Aquila
 Pagliara, Messina
 Pagliara, Rieti